

Toponymes 
 Sainghin-en-Mélantois, commune française du Nord
 Sainghin-en-Weppes, commune française du Nord
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France